Parti unifié est nom porté par plusieurs partis politiques :
 Australie : Parti unifié d'Australie ;
 Malaisie : Parti unifié indigène de Malaisie ;
 Îles Salomon : Parti unifié des Îles Salomon.

Voir aussi 
 Parti uni en Afrique du Sud
 Parti unitaire en Australie